Чемпионат Мавритании по футболу разыгрывается с осени 1975 года. Сезон: ноябрь—июль.

Чемпионы и призёры

Статистика по клубам

 -  до 20.02.2010 имел название "СНИМ" (Сосьет Насьональ Индустриель ет Минье).

См. также 
 Кубок Мавритании по футболу
 Суперкубок Мавритании по футболу

Ссылки 
 Чемпионат Мавритании на сайте RSSSF

Мавритания
Футбол в Мавритании